Fredrik August av Sachsen kan syfta på:

* Fredrik August I, kurfurste av Sachsen (1670–1733), kurfurste av Sachsen
 Fredrik August II, kurfurste av Sachsen (1696–1763), kurfurste av Sachsen
 Fredrik August I av Sachsen (1750–1827), kurfurste (som Fredrik August III) och kung av Sachsen
 Fredrik August II av Sachsen (1797–1854), kung av Sachsen
 Fredrik August III av Sachsen (1865–1932), kung av Sachsen